Fritz Attila (Budapest, 1986. július 17. –) magyar labdarúgó, a Szigetszentmiklósi TK középpályása.

Források 
Fritz Attila adatlapja a transfermarkt.com oldalon 

1986-ban született személyek
Budapesten született személyek
Magyar labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Budapest Honvéd FC II labdarúgói
A Budapest Honvéd labdarúgói
A Hévíz FC labdarúgói
A Vecsési FC labdarúgói
A Szolnoki MÁV labdarúgói
Élő személyek
A Szigetszentmiklósi TK labdarúgói